Computertechniek:
 Depth-first search
 Disc Filing System, bestandssysteem van Acorn Computers
 Distributed File System, implementatie door Microsoft van een gedistribueerd bestandssysteem
 Dynamic Frequency Selection, een onderdeel van de IEEE 802.11h-2003-standaard voor WiFi

Sportverenigingen:
 DFS (Burgh-Haamstede), Nederlandse omnisportvereniging uit Burgh-Haamstede
 DFS (Burgum), Nederlandse omnisportvereniging uit Bergum
 SV DFS (Hoogezand-Sappemeer), Nederlandse omnisportvereniging uit Hoogezand-Sappemeer
 SV DFS (Opheusden), Nederlandse voetbalclub uit Opheusden
 DFS Arnhem, Nederlandse handbalvereniging uit Arnhem

Overig:
 Daimler Financial Services
 Dampfbahn Fränkische Schweiz
 Deutsche Flugsicherung, Duitse luchtverkeersleiding
 Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug, Duitse onderzoeksinstelling voor zweefvliegtuigen
 Duty Free Shoppers, onderdeel van Louis Vuitton Moët Hennessy
DFS, Docent Feedback Sessie bij geneeskunde aan Maastricht University.